Дэвид Лоуренс: Лоуренс, Дэвид Герберт (1885—1930) — английский писатель, поэт и драматург.
 Лоуренс, Дэвид Нессим (род. 1960) — американский композитор.